Chris Sarandon (né en 1942), est un acteur et producteur américain.
 Susan Sarandon (née en 1946), est une actrice et productrice américaine.
Patronyme anglais